Parábasis, een gedeelte van een Grieks blijspel waarbij het koor zich richt tot het publiek
 Parabasis (geslacht), een vlindergeslacht